Mambrilla de Castrejón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mambrilla de Castrejón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Mambrilla de Castrejón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar